Les lettres PWG peuvent correspondre à :
 Pro Wrestling Guerrilla ;
 Communist Party of India (Marxist-Leninist) People’s War.